Oberliga 1977/78 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1977/78
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1977/78
 Fußball-Oberliga 1977/78
 Fußball-Oberliga Nord 1977/78
 Fußball-Oberliga Berlin 1977/78
 DDR-Oberliga 1977/78 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1977/78
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1977/78
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1977/78